Aboudeïa est un toponyme tchadien et peut désigner :
 Aboudeïa, un des 3 départements composant la région du Salamat ;
 Aboudeïa, une ville, chef-lieu du département d'Aboudeïa.